Tamazight puede referirse a:
 Un término general para referirse a las lenguas bereberes septentrionales.
 Más específicamente, el tamazight del Marruecos Central.
 El tamazight insular, más conocido como lengua guanche o bereber canario.

Nótese que estos términos no son sinónimos y, según el contexto, deben distinguirse.